Сезон 1967–1968 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 9 вересня 1967 та 28 квітня 1968 року. Став 37-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 16 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 12 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до Сегунди, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Ла Лізі проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став мадридський «Реал», який здобув свій 13-й трофей національної першості. Протягом першого кола лідерство у чемпіонаті утримував інший мадридський клуб, «Атлетіко», однак від початку другого кола на чільний рядок турнірної таблиці вийшов «Реал». Згодом «королівський клуб» впевнено провів другу частину сезону, фінішувавши на першому місці з триочковим відривом від найближчого переслідувача.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Ла Лізі

Динаміка турнірного становища

Результати матчів 

</center>

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1967—68 став нападник клубу «Атлетик» (Більбао) Фідель Уріарте, який записав до свого активу 22 голи. 

Найкращі бомбардири сезону:

Посилання 
Прімера Дивізіон 1967–68 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1967–68 на bdfutbol.com  

1967-68
1968 у футболі
1967 у футболі